Il museo chiude quando l'autore è stanco è un cortometraggio documentario del 2013 diretto da Paolo Buatti.

Trama 
L'artista Fausto Delle Chiaie si racconta da solo, a livello artistico e personale, attraverso performance improvvisate nate da una materia prima che solo lui sa immaginare opera. Per mezzo di living sculptures, ispirate da uno spunto esterno e involontario, che possono comprendere la sua figura, quella dei visitatori e dei passanti. Ma anche ovviamente un percorso tra oggetti riciclati e frattaglie di materiali, in cui l'arte ironica e informale va oltre le apparenze, diventando critica sociale o esempio, paradosso o boutade.

Produzione 
La volontà di fare un documentario su Fausto Delle Chiaie nasce dal desiderio di indagare più a fondo le motivazioni e la filosofia della sua opera. Il suo Open Air Museum è un simbolo di apertura a vari livelli: dell'autore che si svela al mondo e della sua arte che si svela al pubblico. Inoltre è una galleria di immagini a cielo aperto che regala innumerevoli spunti di riflessione profonda in un contesto generalmente poco adatto a questo tipo di propositi: la strada.

In questo documentario Delle Chiaie si è ritagliato il suo spazio nella Città Eterna ed offre ai passanti una visita a dir poco particolare. Un rapporto speciale con Roma di cui Fausto Delle Chiaie racconta i suoi aspetti. Il rapporto di un artista con la sua arte.

Distribuzione 
Il film è stato inserito nel catalogo dei cortometraggi di Cannes 2013 in seguito alla selezione per lo Short Film Corner e nel 2014 è stato selezionato dall'Italian Contemporary Film Festival e dal Festival internazionale del cinema d'arte.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Film documentari italiani